XIL steht für:
 Flughafen Xilinhot (IATA-Code), Flughafen von Xilin Hot, Xilin-Gol-Bund, Autonomes Gebiet Innere Mongolei der Volksrepublik China

xil steht für:
 Illyrische Sprache (ISO-639-3-Code)

Siehe auch:
 X49

Abkürzung